Austria:
 Mellenbach – rzeka, dopływ Bregenzer Ach

Niemcy:
 Mellenbach – dzielnica Schwarzatal
 Mellenbach – rzeka, dopływ Schwarzy

Zobacz też:
 Mellenbach-Glasbach